Agnes Kiprop Jepkemboi (1979), Keniaans langeafstandsloopster
 Asbel Kipruto Kiprop (1989), Keniaans middellangeafstandsloper
 Bernard Kiprop Kipyego (1986), Keniaans langeafstandsloper
 Bernard Koech Kiprop (1988), Keniaans langeafstandsloper
 Boniface Kiprop Toroitich (1985), Oegandees langeafstandsloper
 Brimin Kiprop Kipruto (1985), Keniaanse middellange-afstandsloper
 Charity Kiprop (1995), Keniaans langeafstandsloopster
 Daniel Kiprop Limo (1983), Keniaans langeafstandsloper
 Edwin Kiprop Kiptoo (1993), Keniaans langeafstandsloper
 Edwin Kiprop Korir (1987), Keniaans langeafstandsloper
 Evans Kiprop Cheruiyot (1982), Keniaanse langeafstandsloper
 Fred Kiprop Kiptum (1974), Keniaans marathonloper
 Francis Kipkorir Kiprop (1982), Keniaans langeafstandsloper
 Francis Kiprop (1984), Keniaans langeafstandsloper
 Helah Jelegat Kiprop (1985), Keniaans langeafstandsloopster
 Hosea Kiprop Rotich (1979), Keniaanse langeafstandsloper
 Kenneth Kiprop Kipkemoi (1984), Keniaanse langeafstandsloper
 Kiprop Limo (1993), Keniaanse langeafstandsloper
 Paul Kiprop Kirui (1980), Keniaanse langeafstandsloper
 Richard Kiprop (1989), Keniaans langeafstandsloper
 Sammy Kiprop Kiptoo (1982), Keniaans langeafstandsloper
 Simon Kiprop (1978), Keniaans langeafstandsloper
 Vincent Kiprop Chepkok (1988), Keniaans langeafstandsloper
 Wilson Kiprop (1987), Keniaans langeafstandsloper